Seneca Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Seneca Township (Illinois)
 Seneca Township (Iowa)
 Seneca Township (Michigan)
 Seneca Township (Christian County, Missouri)
 Seneca Township (Newton County, Missouri)
 Seneca Township (Monroe County, Ohio)
 Seneca Township (Noble County, Ohio)
 Seneca Township (Seneca County, Ohio)